Çanakkale (ciutat), ciutat de Turquia
 Província de Çanakkale, província de Turquia
 Çanakkale Boğazı, l'estret dels Dardanels